

Населені пункти та їхні частини
 Весола — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Весола — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Весола — село в гміні Мокободи Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Весола — село в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Весола — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Весола — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Весола — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Весола — частина міста Соколув-Підляський в Соколовському повіті Мазовецького воєводства
 Весола — частина міста Ропчиці в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Весола — частина міста Мисловиць в Сілезькому воєводстві
 Весола — частина міста Казімежа-Велька в Казімерському повіті Свентокшиського воєводства
 Весола — частина села Лавшова в гміні Осечниця Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Весола — частина села Вельможа в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Весола — частина села Воля-Верушицька в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Весола — частина села Шиці в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Весола — частина села Висока в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Весола — частина села Нова Ястшомбка в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Весола — частина села Барбарка в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Весола — частина села Машковиці в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Весола — частина села Сциборовіце в гміні Крапковіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Весола — частина села Коти в гміні Творуґ Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Весола — частина села Добешовиці в гміні Бобровники Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Весола — частина села Лани-Великі в гміні Сосніцовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Весола — частина села Колачковиці в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Весола — частина села Стшалкув у гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Весола — частина села Кобиля-Ґура в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Весола — осада в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Весола — осада в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Весола — осада в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Весола — лісова осада в гміні Рихталь Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Весола — лісова осада в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки